

Geografia

Austria 
 Aschach – rzeka, dopływ Innbachu
 Aschach an der Donau – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Eferding
 Aschach an der Steyr – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Steyr-Land

Niemcy 
 Aschach – rzeka, dopływ Soławy Frankońskiej